Okręty US Navy o nazwie USS "Resolute":
 USS "Resolute" był parowcem. W służbie w latach 1861-1865.
 USS "Resolute" był krążownikiem pomocniczym i transportowcem. W służbie w latach 1898-1899.
 USS "Resolute" (SP-1309) był holownikiem. W służbie w latach 1918-1919.
 USS "Resolute" (SP-3003) był holownikiem. W służbie w 1919.
 USS "Resolute" (SP-3218) był jednostką pomocniczą. W służbie w 1918.
 USS "Resolute" (YT-458) był holownikiem. W służbie od maja 1943 do listopada 1944. Przemianowany na USS "Evea" (YT-458) w czerwcu 1943.
 "Resolute" (YFD-67) był średnim pomocniczym dokiem pływającym.
 HSV "Resolute" (JHSV-5) jest szybką jednostką transportową z XXI wieku. Jego budowę zakończono pod nazwą USNS "Trenton" (T-EPF-5).

Resolute